Кладбище Маунтин-Вью — это сельское кладбище площадью 226 акров (91 га) в Окленде, округ Аламеда, Калифорния . Оно было основано в 1863 году группой пионеров Восточного залива в соответствии с Законом о сельских кладбищах Калифорнии от 1859 года. Созданная ими ассоциация до сих пор управляет кладбищем. Маунтин-Вью был спроектирован Фредериком Лоу Олмстедом, ландшафтным архитектором, который также спроектировал Центральный парк Нью — Йорка и большую часть Калифорнийского университета в Беркли и Стэнфордского университета .

Здесь похоронены многие важные исторические деятели Калифорнии, привлеченные репутацией Олмстеда, и есть много грандиозных склепов в честь богатых, особенно вдоль участка хребта с видом на залив и горизонт Сан-Франциско, известный как « Ряд миллионеров». Из-за этого и прекрасного окружения кладбище привлекает туристов, и в 1970 году начались экскурсии под руководством доцентов .

Дизайн 

Намерение Олмстеда состояло в том, чтобы создать пространство, которое выражало бы гармонию между человеком и природой. В представлении английских и американских романтиков 19-го века парковые кладбища, такие как Маунтин-Вью, олицетворяли покой природы, к которому возвращается душа человечества. Олмстед, опираясь на концепции американского трансцендентализма, объединил парижские величественные памятники и широкие проспекты.

К кладбищу Маунтин-Вью примыкает кладбище Святой Марии, мавзолей Часовни Курантов и колумбарий.

Известные захоронения 
В Маунтин-Вью похоронено много известных людей; многие из них являются местными фигурами в истории Калифорнии, но другие добились более широкой известности.

Политики и правительственные чиновники 
 Вашингтон Бартлетт, мэр Сан-Франциско (1882—1884), губернатор Калифорнии (1887)
 Коулз Башфорд, губернатор штата Висконсин и политик территории Аризоны
 Леонард В. Бак (1834—1895), владелец ранчо, сенатор штата Калифорния.
 Уоррен Б. Инглиш, представитель США (D) Калифорния
 Джон Б. Фелтон, мэр Окленда (1869—1870 гг.)
 Уильям М. Гвин, один из первых сенаторов США от Калифорнии.
 Генри Х. Хейт (1825—1878), губернатор Калифорнии (1867—1871)
 Уильям Ноулэнд, сенатор США, издатель Oakland Tribune
 Адольф Фредерик Сент-Сюр, федеральный судья
 Сэмюэл Мерритт, ранний мэр Окленда
 Ромуальдо Пачеко, губернатор Калифорнии
 Джордж Парди, губернатор Калифорнии 1903—1907 гг.
 Джордж К. Перкинс, губернатор Калифорнии 1880—1883 ​​гг.; Сенатор США, 1893—1915 гг.

Промышленники и деловые люди 
 Уоррен А. Бектел, промышленник, основатель компании Bechtel .
 Энтони Шабо, отец гидравлической добычи полезных ископаемых и благотворитель Космического и научного центра Шабо
 Чарльз Крокер, железнодорожный магнат, банкир
 Уильям Э. Дарги, владелец Oakland Tribune
 Дж. А. Фолгер, основатель Folgers Coffee
 Питер Фолджер, наследник американского кофе, светская львица
 Доминго Гирарделли, тезка шоколадной компании
 Генри Дж. Кайзер, отец современного американского судостроения
 Ингемар Генри Лундквист, инженер-механик и изобретатель баллонной ангиопластики по проволоке.
 Джо Шунг, иммигрант из Китая и основатель сети магазинов National Dollar Stores [
 Фрэнсис Марион Смит, " Король буры "
 Чарльз Майнер Гудолл, соучредитель пароходной компании Тихоокеанского побережья .
 Льюис Брэдбери, золотодобывающий миллионер, владелец шахты Тахо в Мексике, а позже стал застройщиком.

Военные 
 Бригадный генерал Генри Бревард Дэвидсон из армии Конфедеративных Штатов
 Джон Коффи Хейс, техасский рейнджер и первый шериф Сан-Франциско.
 Эли Л. Хаггинс, солдат индийских войн и обладатель Почетной медали
 Генри Т. Джонс, солдат Гражданской войны в США и обладатель Почетной медали.
 Оскар Фицалан Лонг, солдат индейских войн и обладатель Почетной медали
 Иеремия С. Салливан, генерал армии Союза и сотрудник Улисса С. Гранта
 Адам Вайссел, моряк ВМС США , обладатель Почетной медали.

Искусство и культура 
 Люси Аделина Бриггс, Коул Роусон Пекинпа Смоллман, художник-ботаник и коллекционер растений.
 Леандро Кампанари, итало-американский скрипач, дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Герберт А. Коллинз, художник-пейзажист и портретист
 Ина Кулбрит, первая поэтесса-лауреат Калифорнии
 Андре Хикс (он же Mac Dre), рэпер из района залива, владелец звукозаписывающей компании и продюсер
 Томас Хилл, художник
 Уильям Кит, художник-пейзажист из Калифорнии.
 Бернар Мэйбек, архитектор
 Джулия Морган, архитектор
 Фрэнк Норрис, автор
 Флойд Салас, автор
 Изабель Сил Стовел, организаторы Недели музыки города Сан-Франциско.
 Белла Френч Свишер (1837—1893), писатель
 Дуглас Тилден, скульптор

Местная история 
 Дэвид Д. Колтон, вице-президент Южно-Тихоокеанской железной дороги, тезка города Колтон, Калифорния
 Генри Дюран, первый президент Калифорнийского университета в Беркли
 Нэнни С. Браун Крамер, организатор, президент и членский директор Оклендского женского городского клуба
 Вирджиния Прентисс, афроамериканская акушерка и няня Джека Лондона.
 Джейн К. Сатер, даритель Sather Gate и Sather Tower Калифорнийскому университету в Беркли.
 Фрэнсис К. Шаттак, видный деятель политики и раннего развития округа Аламеда, Окленда и Беркли.
 Уильям Т. Шори, афроамериканский капитан китобойного промысла и общественный деятель Окленда
 Джон Светт, основатель Калифорнийской системы государственных школ
 Чарльз Ли Тилден, тезка регионального парка Тилден

Другое 
Волни В. Эшфорд, революционер

 Кло Аннет Бакел, одна из первых женщин-врачей в Калифорнии.
 Гленн Берк, первый открытый гей-игрок в Высшей лиге бейсбола
 Генри Д. Когсуэлл, дантист и крестоносец движения за воздержание
 Маркус Фостер, первый чернокожий суперинтендант Объединённого школьного округа Окленда в Окленде, Калифорния, первая жертва Симбионистской освободительной армии .
 Дэвид Хьюз, предоставивший " Золотой шип " .
 Бобби Хаттон, первый казначей Партии Черных пантер
 Фред Коремацу оспорил Исполнительный указ 9066 в знаменательном деле Верховного суда Коремацу против Соединенных Штатов
 Джозеф ЛеКонте, соучредитель Sierra Club
 Эрни Ломбарди, игрок Зала славы высшей лиги бейсбола
 Джон Нортон Помрой, профессор права Гастингсского юридического колледжа
 Элизабет Шорт, нераскрытая жертва голливудского убийства, известная как Чёрный георгин
 Существует одна военная могила Британского Содружества, пилота-офицера Джеймса Липпи, уроженца Америки, члена Королевских ВВС Канады, который умер в 1942 году . Вторая война
 Ли Я-Чин, первая летная леди Китая, первая женщина-пилот, окончившая Женев-Куантрен (Швейцария) и Школу аэронавтики Боинга .

В популярной культуре 
Кладбище Маунтин-Вью занимает видное место в фильме 2018 года " Слепые пятна " . Персонаж Дэвида Диггса отправляется туда на утренние пробежки, а важная сцена происходит на кладбище, где персонаж представляет чернокожих жертв жестокости полиции, стоящих над могилами.

В криминальном романе Марка Коггинса «Большое пробуждение» 2009 года главный герой книги, детектив по имени Август Риордан, обнаруживает, что первая леди Аргентины Ева Перон не покоится в семейной гробнице Дуарте на кладбище Ла Реколета в Буэнос-Айресе, но на самом деле похоронена на кладбище Маунтин-Вью.

Кладбища Калифорнии
Здания и сооружения Окленда (Калифорния)